Bartfeld se poate referi la:
 numele german al orașului Bardejov din estul Slovaciei
 Claudia Barfeld (secolul al XX-lea), actriță germană
 Margit Bartfeld-Feller

Dezambiguizare